Натуральне число 1052
 1052 рік до нашої ери
 1052 рік нашої ери